Зона H II может означать:
 Зона H II — областью активного звездообразования.
 Зона Н2 — зона военного контроля на Западном берегу реки Иордан.